SG – sztab generalny
 SG WP – Sztab Generalny Wojska Polskiego
 oficer SG – oficer Sztabu Generalnego np. mjr SG (skrót stosowany w WP w latach 1923–1928, wcześniej stosowano skrót szt. gen.)
 SG – Straż Graniczna
 oficer SG – oficer Straży Granicznej np. ppłk SG
 SG-43 – radziecki CKM z okresu II wojny światowej
 seaborg (Sg) – pierwiastek chemiczny
 shooting guard – rzucający obrońca, pozycja w zespole koszykarskim
 SuperGlide – system wspomagania zmian biegów (Shimano)
 SYBR Green – barwnik fluorescencyjny wybarwiający dwuniciowe DNA
 Gibson SG – gitara elektryczna firmy Gibson
 
 SG – francuska grupa kapitałowa Societe Generale
 SG – SUGA artysta koreański BTS
 SG – kanton St. Gallen w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)